Singosari kan syfta på:

Indonesien 

 Kecamatan Singosari, distrikt, Jawa Timur, 
 Singosari (ort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Desa Singosari (administrativ by i Indonesien, lat -7,75, long 109,73), Jawa Tengah,